Список серий «Treehouse of Horror» «Симпсонов», посвящённых Хэллоуину. «Treehouse of Horror» показывают ежегодно начиная со второго сезона (1990) и каждый эпизод имеет три отдельных сегмента. Эти сегменты обычно вовлекают семью в ужас, научную фантастику, или сверхъестественное урегулирование и всегда имеют место вне нормальной непрерывности сериала и, поэтому полагают, что выпуски являются неканоническими. «Treehouse of Horror» серия, впервые показанная 25 октября 1990 года и, была вдохновлена рассказами EC Comics.

По состоянию на 2020 год выпущено 31 выпуск, каждый показанный раз в год. Довольно часто сегменты пародируют известные фильмы, книги, радиопостановки, и телешоу. «Сумеречная зона» пародировалась довольно часто и служила вдохновением для многочисленных сегментов.

Серии

Примечания